Simón Rodríguez puede referirse a:

En Colombia
 Simón Rodríguez, jurista colombiano magistrado de la Corte Constitucional de Colombia.

En Cuba
 Simón Rodríguez, martír de Melena del Sur en Cuba.

En España
 Simón Rodríguez, arquitecto gallego.

En Perú
 Simón Rodríguez, escritor peruano.

En Venezuela
Al mentor del Libertador Simón Bolívar, Simón Rodríguez, en cuyo honor llevan su nombre:
 Simón Rodríguez, municipio del estado Anzoátegui, Venezuela.
 Simón Rodríguez, municipio del estado Táchira, Venezuela. 
 Simón Rodríguez, universidad de Caracas.